Amergin (Amairgin, Amairgen, Amorgen) è il nome di due personaggi della mitologia irlandese, entrambi poeti.

 Amergin Glúingel – personaggio del ciclo mitologico
 Amergin mac Eccit – personaggio del ciclo dell'Ulster